Weber megye (Utah)
Weber megye (Új-Zéland)